Le terme sic peut faire référence à :

Locutions latines 
  : mot latin signifiant « ainsi », utilisé pour montrer que l'on cite tels quels un terme ou une phrase dont le sens peut paraître étrange.
  : locution latine signifiant « C’est ainsi que l’on s’élève vers les étoiles ».
  : citation latine qui signifie « Qu’ainsi brille la lumière ».
  : citation latine signifiant « Ainsi en est-il toujours des tyrans ».
  : citation latine qui signifie « Ainsi passe la gloire du monde ».

Autres 
 Sic est un village roumain de Transylvanie.
 SIC est la devise de l'ordre des experts-comptables (Science, Indépendance, Conscience).
 (sic) est le titre d'une chanson du groupe de nu metal américain Slipknot. (sic) était arborée par les neuf musiciens lors de la tournée de leur premier album, Slipknot.
 S.I.C. est une gamme de figurines japonaises principalement basée sur la franchise Kamen Rider.
 SIC est une revue française d'avant-garde parue de 1916 à 1919.
 SIC est une marque de limonade française de la brasserie de Champigneulles (Meurthe-et-Moselle).
 SIC est une chaîne de télévision portugaise créee en 1992.
 SIC - Nyon est une association de commerçants basée à Nyon, dans le canton de Vaud en Suisse.
 SIC est un dessinateur de presse français.
 SiC est la formule du carbure de silicium.
 Sciences de l'information et de la communication, discipline universitaire créée en 1975 par le Conseil National des Universités ;
 Shetland Islands Council ;
 Site d'intérêt communautaire, un site préservé issu de la réglementation Natura 2000 ;
 Sociedade Independente de Comunicação, chaîne portugaise créée en 1992 ;
 Le laboratoire SIC (Signal, Image, Communications), laboratoire de recherche situé sur le site du Futuroscope ;
 SIC, une limonade ;
 Soins intensifs chirurgicaux ;
 SIC, Sport interuniversitaire canadien ;
 Standard Industrial Classification ;
 Super Imaginative Chogokin, gamme de figurines japonaises principalement basée sur la franchise Kamen Rider ;
 Système d'information et de communication ;
 Système d'intégration continue ;
 La revue littéraire SIC (Sons, Idées, Couleurs - et Formes) créée en 1916 par Pierre Albert-Birot. Elle arrête sa publication en 1919. 
 Une revue d’art en Belgique ;
 Une étude des attitudes et comportements, appelée Structures et interactions en communication, développée par Jean-Louis Lascoux, initiateur de la profession de médiateur Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation ;
 La salle d'information et de commandement de la Préfecture de police de Paris ;
Staten Island Clothing, marque de streetwear ;
 Le commandement des systèmes d'information et de communication (COM SIC), une unité de l'Armée de terre française.
 Sic est un village roumain de Transylvanie.
 (sic) est un collectif de photographes.

Locution ou expression latine